Богомил Първанов Симеонов е български актьор.

Биография 
Роден е в град Радомир на 27 септември 1922 г. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1954 г. със специалност актьорско майсторство.

Работи в Драматичен театър „Боян Дановски“ Перник (1953 – 1955), Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ Шумен и Народен театър за младежта.

Член на СБФД (1964).

Редовен актьор на „Радиотеатъра“. Изпълнявал е ролите на Христо Ботев, Васил Коларов, Александър Стамболийски, Иван Вазов и др.

Богомил Симеонов умира на 68 години на 15 август 1991 г.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1969).
 Народен артист (1982).
 Медал „за заслуги“ към БНА (2): ((1974, 1981)
 Орден „Кирил и Методий“ – I степен (1977).
 Награда на САБ „за мъжка роля“ за ролята на (Милат) от филма „Калоян“ (Варна, 1963).
 „Специалната награда“ на СБФД за филма „Животът си тече тихо...“ (1989).

Театрални роли 
 „Под игото“ (Иван Вазов) – Бойчо Огнянов
 „Вампир“ (Антон Страшимиров) – Динко
 „Както ви се харесва“ (Уилям Шекспир)

 ТВ театър
 „Майстори“
 „12 разгневени мъже“
 „Пластове“ (1977) (Петър Кольовски)
 „Каин магьосникът“ (1977) (Камен Зидаров)
 „Макбет“ (1977) (Уилям Шекспир) – 2 части
 „Вражалец“ (1976), 2 части (Ст. Л. Костов), мюзикъл, (Втора реализация) – кмета
 „Сто години самота“ (1976) (Габриел Гарсия Маркес)
 „Среща в хижата“ (1969) (Джек Лондон) – Гревен Вомбал / лекарят Гейторн
 „Тънка нишка“ (1967) (Андрей Яковлев и Яков Наумов), 2 части

Филмография

Външни препратки 
 
 Богомил Симеонов в КиноПоиск
 Богомил Симеонов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български радиоактьори
Носители на Икар
Заслужили артисти (България)
Народни артисти (България)
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в Радомир
Починали в София